Název Kamzičí vrch může označovat:

kopec

 Kamzičí vrch (Hrubý Jeseník) (1173 m) – vrchol v Hrubém Jeseníku jižně od obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník

 Kamzičí vrch (Lužické hory) (623 m) – vrchol v Lužický horách jižně od města Chřibská v okrese Děčín (bývalý Chřibský vrch)
 Kamzičí vrch (Štiavnické vrchy) (587 m)  – vrchol v Štiavnických vrších západně od obce Babiná v okrese Zvolen na Slovensku

hřbet

 Kamzičí vrch (Hrubý Jeseník) – hřbet v Hrubém Jeseníku severně od obce Vernířovice v okrese Šumperk